Die Saison 2019/20 war die 19. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 98. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 24. September 2019 und wurde mit dem 24. Spieltag am 7. März 2020 wegen der COVID-19-Pandemie zunächst unterbrochen und am 7. April endgültig abgebrochen.

Als Titelverteidiger startete Umana Reyer Venezia in die Saison, während Vanoli Cremona als Pokalverteidiger antrat.

In der von 16 in der Vorsaison auf 18 Mannschaften aufgestockten Spielzeit 2019/20 waren aufgestiegen: Fortitudo Pompea Bologna, Virtus Roma und De’Longhi Treviso.  

Da sich Sidigas Avellino aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Eigentümers und Hauptsponsors vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb zurückzog, wurde die Spielzeit 2019/20 mit 17 Mannschaften ausgetragen. 

Als einziger Titel wurde am 16. Februar 2020 der italienische Pokal vergeben. Pokalsieger wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Reyer Venezia Mestre, das sich im Finalspiel 73:67 gegen New Basket Brindisi durchsetzen konnte.

Internationale Wettbewerbe 
In den internationalen Wettbewerben traten an:

Mannschaften

Tabelle 
Die Tabelle gibt den Stand am 23. Spieltag von 34 vorgesehenen Spieltagen wieder. Nicht berücksichtigt sind die zwei gespielten Partien des 24. Spieltags.

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

2019/20
Basketballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020